North to Alaska steht für:
 North to Alaska, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Land der tausend Abenteuer von Henry Hathaway 
 North To Alaska (Lied), Lied von Johnny Horton